Globicornis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1829. Globicornis ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ängrar
Globicornis